Okręty US Navy o nazwie USS „Unadilla”

 Pierwszy USS „Unadilla” był parowcem, który został nabyty przez Union Navy w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi USS „Unadilla” (YT-4) był holownikiem. Jego stępkę położono w 1895 roku i został skreślony w 1947 roku.
 Trzeci USS „Unadilla” (ATA-182) był holownikiem typu Sotoyomo. W służbie w latach 1944-1961.

Unadilla